Hegymeg, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Edelényi járás
Magyarhegymeg (szlovákul Dolné Zahorany), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Tóthegymeg (szlovákul Horné Zahorany), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás

Lásd még: Zoboralja